Unold ist der Familienname folgender Personen:

 Anton I. Unold (1697–1765), deutscher Prämonstratenserchorherr und Reichsprälat, Abt von Weißenau von 1724 bis 1765 
 Anton II. Unold (1736–1784), deutscher Prämonstratenserchorherr und Reichsprälat, Abt von Weißenau von 1773 bis 1784 
 Ilse Unold (1942–2016), deutsche Politikerin (CDU)
 Max Unold (1885–1964), deutscher Maler, Grafiker und Schriftsteller

Außerdem gibt es noch die Firma Unold AG, die Haushaltselektrokleingeräte (z. B. ESGE-Zauberstab) vertreibt.